

Tablice

NS Sisak

NS Kutina

NS Novska

Bilješke 
NK Selište kažnjeno oduzimanjem 1 boda
NK Garić Ilova kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Brinjani kažnjeni oduzimanjem 1 boda
Ovdje nastupa juniorska momčad NK Libertas Novska
NK Slavonija Brestača odustala od natjecanja nakon jesenskog dijela prvenstva

Izvori 

 Glasilo #13/2016 Nogometnog Središta Novska, konačna tablica i rezultati 18. kola
 NS Kutina: Glasilo #16/2016.
 Glasilo Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije, #17/2016. 

2015-16
sisačko-moslavačka-3